Juan de Tolosa peut faire référence à :
 Juan de Tolosa (mort après 1600), un augustin espagnol ;
 Juan de Tolosa, un conquistador espagnol du .